Michaelsorden bezeichnet verschiedene Ordensgemeinschaften und Verdienstauszeichnungen, die nach dem Erzengel Michael benannt sind:
 Orden vom Flügel des heiligen Michael, portugiesischer Ritterorden, 1172 gegründet
 Michaelsorden (Frankreich), französischer Ritterorden, 1469 gegründet
 Orden vom Heiligen Michael (Bayern-Kurköln), kurkölnischer und bayerischer Ritter- und Verdienstorden, 1693 gegründet
 Order of St. Michael and St. George, britischer Verdienstorden, 1818 gegründet
 Kongregation vom Heiligen Erzengel Michael, katholische Ordensgemeinschaft, 1921 gegründet
 Russischer Orden des Erzengels Michael, dynastischer Orden der Familie Romanow-Holstein-Gottorp, 1988 gegründet

Siehe auch:
 Michaelsbruderschaft